Bakács Tibor (1912–1977) főorvos, egyetemi tanár
Bakács Tibor (1928) környezetjogász, egyetemi oktató
Bakács Tibor (1959) „Settenkedő” újságíró, kritikus, az előbbi fia